{{Государственный деятель
| имя = Олег Николаевич Бекмеметьев| оригинал имени = 
| изображение = 
| описание изображения = 
| ширина = 
| должность = Глава Ижевска
| флаг = Flag of Izhevsk (Udmurtia).svg
| флаг2 = Coat of Arms of Izhevsk (Udmurtia).svg
| периодначало = 19 октября 2018
| периодконец = 
| предшественник = 
| преемник = 
| должность_2 = 
| порядок_2 = 
| флаг_2 = 
| флаг2_2 = 
| периодначало_2 = 
| периодконец_2 = 
| предшественник_2 = 
| преемник_2 = 
| вероисповедание = 
| дата рождения = 3.3.1968
| место рождения = 
| гражданство =  → 
| дата смерти = 
| место смерти = 
| похоронен = 
| отец = 
| мать = 
| супруга = 
| дети = 
| партия = Единая Россия
| деятельность =
| профессия = 
| образование = Ижевский механический институт
| ученая степень = 
| награды = 
| автограф = 
| ширина монограммы = 
| сайт = 
| викисклад = 
}}Олег Николаевич Бекмеметьев''' (род. 3 марта 1968 года, Глазов, Удмуртская АССР, СССР) — российский государственный деятель, глава города Ижевска с 19 октября 2018 года.

Биография 
Окончил Ижевский механический институт по специальности «Импульсные тепловые машины», Всероссийскую академию внешней торговли Министерства торговли Российской Федерации по специальности «Мировая экономика».

С 1993 года по 2015 год работал на Чепецком механическом заводе, прошёл путь от инженера-технолога, руководителя группы внешней торговли до заместителя директора по экономике и финансам и заместителя гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям.

С 2012 года по 2015 год был депутатом Государственного совета Удмуртской Республики. В сентябре 2015 года занял должность главы Глазова.

18 октября 2018 года избран главой Ижевска. Такое решение на внеочередной сессии приняли депутаты Городской думы Ижевска. Кандидатуру Бекмеметьева поддержали 37 депутатов из 38.

Награды и звания 
 Почётная грамота Правительства Удмуртской Республики.
 Памятная медаль «20 лет Государственному Совету Удмуртской Республики».
 Медаль МЧС России «20 лет МЧС России».

Примечания 

Депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики
Главы Ижевска